Brock är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Brock (1876–1935), svensk lutbyggare
 Allison Brock (född 1979), amerikansk dressyrryttare
 Bazon Brock (född 1936), tysk estetiker, konstnär och konstförmedlare
 Bill Brock (född 1930), amerikansk politiker

 Edwin Brock (1927–1997), brittisk poet
 Eske Brock, flera personer
 Eske Brock (väpnare) (slutet av 1300-talet), dansk väpnare
 Eske Jensen Brock (död 1441), dansk adelsman
 Eske Lavesen Brock (1560–1625), danskt riksråd
 Fritz Brock (1877–1956), svensk ekonom
 Gunnar Brock (född 1950), svensk företagsledare
 Gustav Brock, flera personer
 Gustav Brock (1849–1887), dansk konstnär
 Gustav Brock (1880–1945), dansk konstnär
 Gustav Brock (politiker) (1816–1878), dansk jurist och politiker
 Håkan Brock (född 1961), svensk boxare
 Isaac Brock, flera personer
 Isaac Brock (general) (1769–1812), brittisk general 
 Isaac Brock (musiker) (född 1975), amerikansk musiker
 Lars Brock (1863–1924), svensk borgmästare och riksdagsman
 Lave Brock, flera personer
 Lave Eskesen Brock (död 1503), dansk adelsman 
 Lave Nielsen Brock (död 1565), dansk adelsman
 Ludvig Frederik Brock (1774–1853), dansk-norsk officer
 Niels Brock, flera personer
 Niels Brock (donator) (1731–1802), dansk affärman och donator
 Niels Brock (riddare) (omkring 1300), dansk riddare
 Niels Lavesen Brock (död 1534), danskt riksråd
 Niels Stabel Brock (1803–1885), dansk officer
 Peter Brock, flera personer
 Peter Brock (författare) (1916–1982), tysk författare
 Peter Brock (historiker) (1920–2006), brittisk-kanadensisk historiker
 Peter Brock (journalist) (född 1942), amerikansk journalist
 Peter Brock (numismatiker) (1842–1906), dansk numismatiker och museiman 
 Peter Brock (racerförare) (1945–2006), australisk racerförare
 Sebastian Brock (född 1938), brittisk syrolog
 Thomas Brock (1847–1922), brittisk skulptör
 William Brock (1895–1932), amerikansk flygare
 William Emerson Brock (1872–1950), amerikansk politiker

Se även 

Brock (adelssläkt), dansk adelssläkt (även kallad Brok).

Engelska efternamn
Danska efternamn